Центральноамериканский общий рынок (, ) — торгово-экономический союз стран Центральной Америки.

История создания 
Соглашение о создании общего рынка Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Никарагуа было заключено 13 декабря 1960 года на конференции в Манагуа. Соглашение было ратифицировано и начало действовать в 1961 году. В 1963 году к соглашению присоединилась Коста-Рика.

В феврале 1969 года Никарагуа в одностороннем порядке ввела пошлины на ввоз товаров из остальных стран ЦАОР (в результате, деятельность ЦАОР была дезорганизована), но в марте 1969 года — отменила их.

Организация распалась в 1969 году из-за Футбольной войны между Гондурасом и Сальвадором, но была восстановлена в 1991 году.

Страны-участники

См. также 
 Союз южноамериканских наций
 Андское сообщество
 Меркосур
 Боливарианский альянс для народов нашей Америки

Примечания 

Центральная Америка
Торговые блоки